Reinfrank ist der Familienname folgender Personen:

 Arno Reinfrank (1934–2001), deutscher Schriftsteller, Publizist und Übersetzer
 Willi Reinfrank (1903–1943), deutscher Gewichtheber